Ramstad ist der Familienname folgender Personen:

 Ivar Ramstad (1924–2009), norwegischer Leichtathlet
 Jim Ramstad (1946–2020), US-amerikanischer Politiker
 Jon Ramstad (* 1925), norwegischer Politiker
 Trond Ramstad, norwegischer Rodler